De Adeccoligaen 2011 begon op 3 april en eindigde op 30 oktober 2011.

Vanaf 2005 heet deze de Adeccoligaen vanwege sponsor Adecco. Deze voetbalcompetitie wordt ook wel aangeduid met 1. Divisjon. De nummers 1 en 2 promoveren naar de Tippeligaen, de hoogste voetbalcompetitie in Noorwegen. De laatste vier degraderen naar de 2. Divisjon. In de Adeccoligaen spelen 16 clubs.

Hønefoss BK, Kongsvinger IL en Sandefjord degradeerden in 2010 vanuit de Tippeligaen en spelen dus dit seizoen in de tweede klasse. Asker, HamKam, Hødd en Randaberg IL promoveerden vanuit de 2. Divisjon en spelen nu dus in de Adeccoligaen.

Overzicht

Uitslagen

Eindstand

D = Degradant uit de Tippeligaen
P = Promovendus uit de 2.Divisjon

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Hønefoss BK
Bijgaand een overzicht van de spelers van Hønefoss BK, die in het seizoen 2011 onder leiding van trainer-coach Leif Gunnar Smerud de titel opeisten in de Adeccoligaen en zo promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Noorse voetbal, de Tippeligaen.

2011
Competitievoetbal 2011